

Aziende 
 Pelikan – storica azienda tedesca con filiali in tutto il mondo ed è conosciuta soprattutto per la produzione artigianale di penne stilografiche di qualità

Persone 
 Emilie Mediz-Pelikan (1861-1908) – pittore austriaco
 Franz Pelikan (1925-1994) – calciatore austriaco
 János Pelikán (1995) – ciclista ungherese
 Jaroslav Pelikan (1923-2006) – storico e accademico statunitense 
 Jiří Pelikán (1923-1999) – attivista cecoslovacco
 Josef Pelikán (...–1950) – calciatore boemo
 Konrad Pelikan (1478-1556) – umanista, teologo protestante calvinista tedesco
 Lisa Pelikan (1954) – attrice statunitense
 Robert Pelikán (1979) – avvocato e politico ceco
 Wilhelm Pelikan (1893-1981) – chimico, farmacista, medico antroposofico e giardiniere austriaco